Сезон Формулы-1 1962 года — 13-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл с 20 мая по 29 декабря и состоял из 9 этапов.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Зачёт пилотов 
Очки зарабатывали первые шесть лучших пилотов гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте пилотов учитываются результаты 5 лучших гонок чемпионата.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 5 лучших гонок.

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
!1
| Грэм Хилл

!42(52)
|-
!2
| Джим Кларк

!30
|-
!3
| Брюс Макларен

!27(32)
|-
!4
| Джон Сёртис

!19
|-
!5
| Дэн Герни

|
!15
|-
!6
| Фил Хилл

|

|
|
!14
|-
!7
| Тони Мэггс

!13
|-
!8
| Ричи Гинтер

!10
|-
!9
| Джек Брэбем

|

!9
|-
!10
| Тревор Тэйлор

!6
|-
!11
| Джанкарло Багетти

|

|
|

|
|
!5
|-
!12
| Лоренцо Бандини
|

|
|
|

|
|
!4
|-
!13
| Рикардо Родригес

|
|

|
|
!4
|-
!14
| Вилли Мэресс
|

|
|
|

|
|
!3
|-
!15
| Йо Бонниер

|

|
!3
|-
!16
| Иннес Айрленд

|

!2
|-
!17
| Карел-Годен де Бофор

!2
|-
!18
| Мастен Грегори

|

|
!1
|-
!18
| 
|
|
|
|
|
|
|
|

!1
|-
!
| Морис Трентиньян
|

|

|
!
|-
!
| 

|

|
|
|
!
|-
!
| Джон Лав
|
|
|
|
|
|
|
|

!
|-
!
| Люсьен Бьянки
|
|

|
|

|
|
|
!
|-
!
| Нино Ваккарелла
|

|
|
|

|
|
!
|-
!
| Роджер Пенске
|
|
|
|
|
|
|

|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|
|

!
|-
!
| Йо Зифферт
|

|

|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|

|
!
|-
!
| Эрни Питерсе
|
|
|
|
|
|
|
|

!
|-
!
| 
|
|

|
|
|
|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|

|

|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|

|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|

|
!
|-
!
| Хайни Вальтер
|
|
|
|
|

|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|

|
|
!
|-
!
| 

|
|
|

|
|
|
!
|-
!
| Рой Сальвадори

|

!
|-
!
| 

|
|
|
|
|
|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|

|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|

|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|

|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|

|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|

|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|
|

!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|
|

!
|-
!
| 
|
|
|
|
|

|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|

|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|

|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|

|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|

|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|

|
!

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com
 Статистика сезона, включая внезачётные Гран-при на the-fastlane.co.uk

Формула-1 в сезоне 1962
Сезоны Формулы-1